Greenhalgh pode referir-se a:

▪   Família Greenhalgh 

 João Guilherme Greenhalgh - militar brasileiro 
João Carlos Greenhalgh - agrimensor brasileiro
Luiz Eduardo Greenhalgh - político brasileiro
Classe Greenhalgh - classe de navios da Marinha do Brasil
F Greenhalgh - fragata da Marinha do Brasil
Outros navios mais antigos com a mesma designação:
Canhoneira Greenhalgh (1865)
Vapor Greenhalgh
contratorpedeiro CT Greenhalgh (D-24) (1941)

Desambiguação